El término tercera persona puede referirse a: 

 La tercera persona gramatical.
 La tercera persona narrativa.
 La visión en tercera persona en videojuegos.
 Disparos en tercera persona, género de videojuegos donde el personaje jugable es visible en pantalla.